L'edizione 1995-96 della Segunda División B fu il diciannovesimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 80 squadre raggruppate in quattro gruppi. Le prime quattro di ogni gruppo furono ammesse ai play-off per la promozione in Segunda División mentre le ultime quattro furono retrocesse in Tercera División. Erano previsti anche i play-out per le quintultime di ogni gruppo. Per la volta in questo campionato furono assegnati tre punti per ogni vittoria.

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Play-out 
Semifinali

Finale

Play-off

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Verdetti 
  , ,   e  promosse in Segunda División 1996-1997.
  , ,  , , , , ,  , , ,  , , , , ,  e  retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1995-1996
 Segunda División spagnola 1995-1996
 Coppa del Re 1995-1996
 Supercoppa di Spagna 1995

Collegamenti esterni
 

1995-1996